Wangzuo (kinesiska: 王佐, 王佐镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 25 kilometer sydväst om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wangzuo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lugouqiao,  km nordost om Wangzuo. Trakten runt Wangzuo består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina